Innovation steht für:
 Innovation, Erneuerungsprozess
 Innovation (Evolution)
 Innovation Group, britisches Dienstleistungsunternehmen
 Strauss Innovation, Warenhauskette
 À l’innovation, Kaufhaus in Brüssel
 Innovation (Schiff), ein Errichterschiff für Offshore-Windenergieanlagen
 Soziale Innovation, Entstehung von neuen sozialen Praktiken
 Open Innovation, wenn Innovationen in Netzwerken zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bzw. zwischen Unternehmen und Anwendern entstehen 
 Offene gesellschaftliche Innovation, Nutzung von Open Innovation-Ansätze zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen
 Umweltinnovation, Verbesserung der Umwelt

Siehe auch:

 Erneuerung
 Neuerer
 Neuheit
Novität
Novum